Akademik Lomonosov (schip, 2019)
 Michail Lomonosov - academielid, naamgever van bovenstaand schip

Zie ook 
 Lomonosov (doorverwijspagina)